1961/62 was het 24ste seizoen van de Divizia A en het 44ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 DeStadt Orașul Stalin nam opnieuw de oorspronkelijke naam Brașov aan.

2 CCA Boekarest veranderde zijn naam in Steaua Boekarest.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1961/62 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen